Просо́дия (от  «ударение», «припев»):

 Просодия — система фонетических средств, дополнительная по отношению к основной артикуляции звуков и не выделяющаяся при членении речи на фонемы.
 Просодия — раздел стиховедения, содержащий классификацию метрически значимых звуковых элементов.
 Просодия (Prosōdia) — журнал современной поэзии, издаваемый в Ростове-на-Дону.